Samgi-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samgi-myeon, Gokseong-gun,  socken i Gokseong-gun, Södra Jeolla, 
 Samgi-myeon, Iksan, socken i Iksan, Norra Jeolla